Гой (גוי) — в сучасних івриті та ідиш — позначення неєврея (не-юдея в юдаїзмі, зустрічається в повсякденній мові в значенні «іновірець»)
 «Гой» — американський трилер 2011 року

Прізвище 

 Кріс Гой (Chris Hoy, 23 березня 1976) — британський велогонщик, шестиразовий олімпійський чемпіон та одинадцятиразовий чемпіон світу
 Люба Гой — канадська акторка-комік українського походження, зірка канадського сатиричного телерев'ю «Королівський канадський повітряний фарс» ().